Ма́рта Клубо́вич (; род. 8 февраля 1963, Клодзко) — польская актриса театра, кино и телевидения, также актриса озвучивания.

Биография 
Марта Клубович родилась 8 февраля 1963 года в Клодзко. В 1985 г. окончила Государственную высшую театральную школу во Вроцлаве. Дебютировала в театре в 1984 году. Актриса театров в Варшаве, Ополе, Вроцлаве, Кошалине, Кракове, Хожуве. Выступает в спектаклях польского «театра телевидения» с 1985 года.

Избранная фильмография

Актриса 
  — Каникулы с Мадонной / Wakacje z Madonną
  — Яйцо / Jajo
  — Девушки из Новолипок / Dziewczęta z Nowolipek
  — Райская яблоня / Rajska jabłoń
  — Ох, Кароль / Och, Karol
  — Тюльпан / Tulipan (телесериал)
  — Райская птица / Rajski ptak
  — Везде хорошо, где нас нет / Überall ist es besser, wo wir nicht sind (ФРГ)
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu (телесериал)
  — 1945 (Австрия)
  — Что сказал покойник (Россия)
  — Северная окраина / Nordrand (Австрия)
  — Без жалости / Nie ma zmiłuj
  — Влюблённые / Zakochani
  — Чёрный / Czarny

Дубляж 
  — Солнечные часы / Słoneczny zegar

Ссылки 
 Актриса  на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl 

Актрисы озвучивания Польши
Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши